Евге́ний Блохи́н: Блохин, Евгений Анатольевич (род. 1979) — казахстанский хоккеист.
 Блохин, Евгений Евгеньевич (род. 1945) — депутат ГД РФ.
 Блохин, Евгений Петрович (1928—2012) — советский и украинский учёный, д. тех. н., почётный работник транспорта Украины, проректор ДНУЖТ.